Робин Транберг (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Варберг».

Клубная карьера 
В детстве занимался футболом в клубах «Ханинге» и «Броммапойкарна». Взрослую карьеру начал «Хаммарбю Таланг». В его составе дебютировал 30 мая 2010 года в гостевой встрече с «Буденом», появившись на поле за пять минут до конца встречи. Выступал за клуб на протяжении двух сезонов до момента закрытия команды. Затем перешёл в «Хаммарбю», выступавший в Суперэттане. Дебютировал за новый клуб 16 апреля 2012 года в игре с «Умео», заменив в компенсированное ко второму тайму время Баджо Хушидича. Вторую половину сезона провёл на правах аренды в «Энчопинге». С 2014 по 2015 год выступал в Суперэттане в составе «Варберг», где принял участие в 60 матчах и забил 8 мячей.

В ноябре 2015 года стал игроком «Сундсвалля», подписав с клубом трёхлетний контракт. 20 февраля 2016 года впервые появился на поле в футболке нового клуба в матче группового этапа кубка страны с «Энгельхольмом», выйдя в стартовом составе. 3 апреля в игре первого тура нового сезона с АИК Транберг дебютировал в чемпионате Швеции.

В декабре 2016 года расторг контракт с «Сундсваллем» и перешёл в «Далькурд». Вместе с командой в сезоне 2017 года занял вторую строчку в турнирной таблице Суперэттана, в результате чего клуб впервые в своей истории поднялся в Алльсвенскан. Дебютировал за клуб в чемпионате Швеции 8 апреля 2018 года против «Эстерсунда».

30 ноября 2019 года вернулся в «Варберга», завоевавшей по результатам сезона право выступать в Алльсвенскане. Впервые после возвращения вышел на поле 24 февраля 2020 года в игре группового этапа кубка страны с «Хаммарбю», появившись на поле в стартовом составе. 15 июня 2020 года дебютировал за клуб в чемпионате Швеции, появившись с первых минут на гостевую встречу с «Хельсингборгом». На 86-й минуте он уступил место южноафриканцу Ташрику Мэттьюсу.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Швеции различных возрастов. 31 мая 2011 года впервые сыграл за юношескую сборную до 19 лет в товарищеском матче с Польшей.

Достижения 
Далькурд
 Серебряный призёр Суперэттана: 2017

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Варберга» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Хаммарбю Таланг»
Игроки ФК «Хаммарбю»
Игроки ФК «Энчёпинг»
Игроки ФК «Варберг»
Игроки ФК «Сундсвалль»
Игроки ФК «Далькурд»